Il existe deux nerfs laryngés, et on distingue le nerf laryngé supérieur du nerf laryngé inférieur (ou récurrent)

.

Références 

laryngé